Ајутла де лос Либрес има више значења:

 Општина Ајутла де лос Либрес (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Ајутла де лос Либрес (Ајутла де лос Либрес, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику